Иоганн Шульц:
 Шульц, Иоганн (?—1786) — немецкий архитектор, известен своими работами в Эстонии.
 Шульц, Иоганн (1739—1805) — германский математик, философ, богослов, писатель и педагог.
 Шульц, Иоганн Генрих (1884—1970) — немецкий психотерапевт, изобретатель аутогенной тренировки.
 Шульц, Иоганн Карл (1801—1873) — немецкий живописец архитектурных видов и гравёр.